Типпелига 2004 () — 60-й сезон чемпионата Норвегии с момента его основания. Титул смог защитить клуб «Русенборг».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com

2004
Норвегия
Спорт в Норвегии в 2004 году